Габриел Омар Батистута () е бивш професионален футболист, роден през 1969 г. в град Авелянеда, Аржентина, но израства в намиращия се в съседство на 5 км по-голям град Реконкиста. Той е един от най-добрите нападатели в историята на футбола.

На международно ниво Батистута е на второ място сред голмайсторите за отбора на  – има 56 гола в 78 мача с националната фланелка на Аржентина ,. Батистута играе за  на три Световни първенства – Световно първенство 1994, Световно първенство 1998 и Световно първенство 2002, също така и на три издания на Копа Америка – през 1991, 1993 и 1995 г. Играе по-голямата част от кариерата си във Фиорентина и се нарежда десети в класацията по най-много вкарани голове в историята на Серия А със 184 гола в 318 мача.

Биография 
Дълго време Батистута е недооценен от феновете в Аржентина, свикнали с център-нападатели с по-рафиниран технически стил на игра. По време на първенството на Южна Америка през 1991 г., Батистута става голмайстор със своите шест гола, а Аржентина печели първенството. Това постижение му осигурява трансфер в Италия. „Фиорентина“ се отказва от предстоящата покупка на сънародника му Диего Латоре, защото ръководството на отбора е силно впечатлено от начина, по който Батистута се представя на международното поле. Получил във Флоренция прякора „Батигол“, той спечелва обичта на феновете, когато не напуска „Фиорентина“ след изненадващото ѝ изпадане през 1992 г. и отбелязва головете, върнали я от първи опит отново в Серия А. През 2000 г. е продаден на „Рома“, където отбелязва 20 гола и така вдъхновява отбора да извоюва титлата в Серия А за трети път в своята история.

Статистика

Клубна кариера

Голов коефициент

Източници

Външни препратки 
 Официална страница

Футболисти на Бока Хуниорс
Футболисти на Нюелс Олд Бойс
Футболисти на Ривър Плейт
Футболисти на Фиорентина
Футболисти на АС Рома
Аржентински футболисти
Футболисти на Интер Милано
ФИФА 100
Родени в Авелянеда (Санта Фе)